El término El Moro puede referirse:

a El Moro (Buenos Aires), una localidad del partido de Lobería, al sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
a El Moro, el edificio de la Lotería Nacional en la Ciudad de México, construido por José Antonio "El Loco" Cuevas e inaugurado el 28 de noviembre de 1946;
a El Moro, establecimiento donde se venden churros y chocolate, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
A El Moro, libro de José Manuel Marroquín, publicado en 1897